Парламентские выборы Туркмении прошли 19 декабря 2004 года. Все места в Меджлисе третьего созыва заняла Демократическая партия, единственная легальная партия в стране. Всего за 50 депутатских кресел боролся 131 кандидат. Явка избирателей составила 76,88%. Как сообщалось, избирательные участки в столице Туркмении, Ашхабаде, в течение дня были почти пустыми, из-за чего сотрудники избирательных комиссий носили урны для голосования по домам.

Результаты

Список депутатов

Примечания

Ссылки 

Выборы 2004 года
Парламентские выборы в Туркменистане
События 19 декабря
Декабрь 2004 года
2004 год в Туркменистане